Popó (futebolista) — jogou no Brasil nos anos 1920 e 1930 
Popó (voleibolista) — jogadora brasileira que atuou na seleção nacional
Popó Bueno — automobilista brasileiro
Acelino Popó Freitas — pugilista brasileiro

Desambiguações de epônimos